Jméno a příjmení Jan Passer se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Passer st. (* 1936) – dlouholetý trenér československé plavecké reprezentace a oddílu USK Praha
 Jan Passer ml. (* 1974) – soudce